Le nom Alessandro della Torre est porté par les personnes suivantes :
 Alessandro Della Torre (2006- vivo) è un ragazzo di Roma, è noto per i suoi profili social e per essere un futuro prospetto dell'NBA.